Sigong kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Sigong, administrativ by, Jawa Barat,

Kina 

 Sigong (socken), Sichuan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar